Die Kurzbezeichnung Serum (Mehrzahl Seren oder Sera) steht für:
 das Blutserum, ein Bestandteil des Blutes
 ein Immunserum für Impfungen
 ein Wahrheitsserum
 ein kosmetisch verwendetes Pflegekonzentrat, Serum (Kosmetik)

Markenname, Eigenname:
 Serum (Synthesizer), Software-Synthesizer der Firma Xfer Records